Stapleford kan syfta på:

Geografi

Storbritannien 

 Stapleford, Cambridgeshire, ort i England, 
 Stapleford, Hertfordshire, England, 
 Stapleford, Lincolnshire, England, 
 Stapleford, Wiltshire, England, 
 Stapleford, Nottinghamshire, England, 
 Stapleford, Leicestershire – en ort i Leicestershire, England
 Stapleford Abbotts – en ort och civil parish i Essex, England
 Stapleford Tawney – en ort i Essex, England

Robotskapade Storbritannienförgreningar